Cécile Bois (1971-), actrice française ;
 Charles Bois (1826-1891), théologien et professeur de théologie français
 Christophe Bois (19?-), saxophoniste français ;
 Curt Bois (1901-1991), acteur, scénariste et réalisateur allemand ;
 Danny Bois (1983-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Désiré Georges Jean Marie Bois (1856-1946), botaniste, horticulteur et agronome français ;
 Elsa Bois (2000-), danseuse et chorégraphe française ;
 Guy Bois (1934-2019), historien français ;
 Guy Pène du Bois (1884-1958), peintre, critique d’art et éducateur américain ;
 Henri Bois (1862-1924), théologien et professeur de théologie français
 Jean-Claude Bois (1934-), homme politique français ;
 Jean-Pierre Bois (1945-), historien français ;
 Jules Bois (1868-1943), poète, romancier, dramaturge, essayiste et journaliste français ;
 Mario Bois, (1934-), écrivain et éditeur musical français ;
 Pascal Bois (1959-), homme politique français ;
 
 Raoul Pène Du Bois (1914-1985), costumier et décorateur américain ;
 Richard Bois (1963-), compositeur et réalisateur français ;
 Roby Bois (1926-2009), pasteur français ;
  (1890-1958), général français ;
 (1880-1974), général français ;
 Thomas Bois (1890-1976), missionnaire kurdologue français ;
 William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), sociologue, éditeur et poète américain ;
 William Pène du Bois (1916-1993), écrivain et illustrateur américain.
Patronyme français
Patronyme québécois